Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу и  успешно су је одбранили, победивши Оливијеа Делетреа и Макса Мирнија у финалу са 6:7, 6:3, 6:2.

Носиоци 

  Тод Вудбриџ /  Марк Вудфорд (четвртфинале)
 ' Махеш Бупати /  Леандер Паес (победници)

<li>  Џеф Салзенстин /  Џонатан Старк (прво коло)
<li>  Оливије Делетр /  Макс Мирни (финале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 1998.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1998.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови